HCN peut signifier :
 cyanure d'hydrogène, aussi appelé acide cyanhydrique ou acide prussique, un composé chimique d'atomes d'hydrogène, de carbone et d'azote ;
 protéine-canal HCN (où HCN signifie hyperpolarization-activated cyclic nucleotide–gated), un canal ionique activé par certaines hormones ;
 Human Coders News, un flux d'actualités collaboratif pour développeurs.

Références 

Formule brute